El término Falconer puede puede referirse:

 a la banda Falconer, grupo de folk/power metal sueco.
 a la novela Falconer del escritor estadounidense John Cheever, publicada el año 1977.
 a  la villa Falconer, ubicada en el condado de Chautauqua en el estado estadounidense de Nueva York.
 a Daniel Falconer, un diseñador e ilustrador neozelandés.
 a Hugh Falconer, un geólogo, botánico, paleontólogo y paleoantropólogo escocés.
 al Municipio de Falconer, ubicado en el condado de Grand Forks en el estado estadounidense de Dakota del Norte.
 a la Operación Falconer, realizada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Australia y España.